Цуповка:

 Цуповка — село, Прудянский поселковый совет, Дергачёвский район, Харьковская область, Украина.
 Цуповка — также известна как 747 км — железнодорожная платформа Южной железной дороги.